

Geografia
 Talenti – quartiere di Roma
 Parco Talenti – parco del Comune di Roma

Persone
 Francesco Talenti – scultore e architetto italiano
 Jacopo Talenti – architetto italiano
 Simone Talenti – scultore e architetto italiano

Televisione
 Talenti, stilizzato come Talent1 – programma televisivo italiano

Altro
 Parabola dei Talenti – parabola di Gesù

Pagine correlate
 Talento